Жан-Батист-Еме Жозеф Жансон (1742—1803) — французький віолончеліст і композитор.
 Поль-Еміль Жансон (1872—1944) — бельгійський ліберальний політичний діяч.
 Туссен де Форбен-Жансон (1631—1713) — кардинал, єпископ Бовеський (1679—1713).

Ла-Шапель-Жансон — муніципалітет у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен.
 Сент-Естев-Жансон — муніципалітет у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон.
 Ліцей Жансон-де-Саї — публічний ліцей в Парижі, вважається найбільшим навчальним закладом цього типу в місті.

Див. також 
 Янссон